Фамилията Цанев може да се отнася за:

 Александър Цанев (1897 – 1977), български офицер
 Ангел Цанев (1912 – 2003), български политик
 Георги Цанев, няколко души с това име
 Емил Цанев, няколко души с това имет
 Иван Цанев (р. 1941), български поет
 Константин Цанев (р. 1953), български актьор
 Никола Цанев (1939 – 2004), български футболист
 Роберт Цанев (р. 1963), български резбар
 Румен Цанев (1922 – 2007), български молекулярен биолог, академик
 Стефан Цанев, няколко души с това име
 Стоян Цанев (р. 1946), български художник
 Тодор Цанев (р. 1931), български политик